Il doppio del torneo di tennis Slovak Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jonathan Erlich e Harel Levy che hanno battuto in finale Mario Ančić e Martín García 7-68, 6-3.

Teste di serie 

 Michael Kohlmann /  Graydon Oliver (quarti di finale)
 Petr Luxa /  Petr Pála (primo turno)

 David Škoch /  Jim Thomas (primo turno)
 Simon Aspelin /  Johan Landsberg (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Slovak Open 2003